Reforma administracyjna w Polsce (1975) –
 Reforma administracyjna w Polsce (1999) –